Les Mains d'Orlac est un roman de l'écrivain français Maurice Renard publié en 1920. Il a donné lieu aux adaptations suivantes :
 Les Mains d'Orlac (), film autrichien de Robert Wiene sorti en 1924 ;
 Les Mains d'Orlac (), film américain de Karl Freund sorti en 1935 ;
 Les Mains d'Orlac (), film franco-britannique de Edmond T. Gréville sorti en 1960.